HBG ist die Abkürzung für:

 das Hans-Baldung-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd
 den Zeitzeichensender HBG in der Schweiz (Langwelle 75 kHz)
 die Heinrich-Böll-Gesamtschule Köln
 das Hermann-Billung-Gymnasium in Celle
 das Hermann-Böse-Gymnasium in Bremen
 das Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens
 die Große Kreisstadt Herrenberg
 das Hessische Beamtengesetz
 die Holz-Berufsgenossenschaft
 das Hypothekenbankgesetz
 Hollandsche Beton Groep, niederländisches Bauunternehmen
 Heimbetriebsgesellschaft, Einkaufsgesellschaft der Mannschaftsheim-Pächter der Bundeswehr 

HBG